

Дубьонки — село, Дубьонський район, Мордовія
 Дубьонки — присілок, Ічалківський район, Мордовія

Див. також 
 Дубенки